Philippe Myers (né le  à Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie

Myers n'a jamais été repêché mais il a signé un contrat avec les Flyers de Philadelphie à la suite d'une invitation au camp d'entrainement en 2015. 

Le , il est échangé avec Nolan Patrick aux Predators de Nashville en retour de Ryan Ellis.

Le , il est échangé avec Grant Mismash au Lightning de Tampa Bay en retour de Ryan McDonagh.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||46 ||0 ||4 ||4 ||11 ||9 ||0 ||3 ||3 ||2
|- 
| 2014-2015 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||60 ||2 ||6 ||8 ||55 ||6 ||0 ||2 ||2 ||15
|-
| 2015-2016 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||63 ||17 ||28 ||45 ||44 ||20 ||4 ||12 ||16 ||18
|- 
| 2016-2017 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||34 ||10 ||25 ||35 ||46 ||13 ||3 ||6 ||9 ||14
|- 
| 2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||50 ||5 ||16 ||21 ||54 ||13 ||3 ||4 ||7 ||12
|- 
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||53 ||9 ||24 ||33 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH ||21 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 6 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Flyers de Philadelphie || LNH || 50 || 4 || 12 || 16 || 30 || 16 || 3 || 1 || 4 || 8
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH || 44 || 1 || 10 || 11 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 27 || 1 || 3 || 4 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH || 16 || 2 || 5 || 7 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||  || 

| 142 || 7 || 26 || 33 || 66 || 16 || 3 || 1 || 4 || 8

Internationales 

| 2014 || align="left"| Canada Atlantique || align="left"|Défi mondial des moins de 17 ans || 5|| 0|| 0|| 0|| 0||  || align="left"|
|-
| 2017 || align="left"| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 4|| 0|| 3|| 3|| 4|| +1|| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en janvier 1997
Naissance à Moncton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Marlies de Toronto